

Struktur 
1. division består af 12 hold, der møder hinanden to gange på en sæson. Derefter rykket top 6 i oprykningsspil og bund 6 i nedrykningsspil. Der er to oprykkere til Superligaen og to nedrykkere til den nye 1. division. De resterende hold vil kvalificere sig til den nye NordicBet-Liga.

Stilling

Grundspil

Oprykningsspil

Kvalifikationsspil

Resultater

Referencer 

Fodboldsæson 2020-21
Sæsoner i 1. division (fodbold)